La Lliga Juvenil de la UEFA 2014-2015 (2014-2015 UEFA Youth League) fou la segona edició de la Lliga Juvenil de la UEFA i es va disputar entre el 16 de setembre de 2014 i el 13 d'abril de 2015, fou una competició a on varen participar els equips juvenils (menors de 19 anys) dels 32 equips classificats per a la Lliga de Campions de la UEFA 2014-15.

Fase de grups 
32 equips jugaran la fase de grups, que corresponen als equips juvenils dels clubs classificats per a la fase de grups de la Lliga de Campions de la UEFA 2014-15. Aquests 32 equips estaran repartits en 8 grups de 4 equips cada un. Els primers i segons classificats de cada grup passaran als vuitens de final.

Grup A

Grup B

Grup C

Grup D

Grup E

Grup F

Grup G

Grup H

Segona Fase 
El sorteig que determinava les emparellaments de vuitens, quarts de final i la final a quatre es va realitzar a Nyon el 14 de desembre de 2014.

Vegeu també 
 Lliga de Campions de la UEFA 2014-15

Referències 

Lliga Juvenil de la UEFA